Mužská dvouhra US Open 2016 probíhala na přelomu srpna a září 2016. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osmnáct z nich. Obhájcem titulu byl první hráč světa a dvojnásobný šampion Novak Djoković.

Premiérově od zavedení systému nasazování nefiguroval žádný americký tenista mezi 16 nejvýše nasazenými hráči. Poprvé ve 21. století se turnaje neúčastnil pětinásobný vítěz Roger Federer, jenž ukončil sezónu předčasně v červenci 2016.

Ve finále se střetli obhájce trofeje Novak Djoković se Švýcarem Stanem Wawrinkou. Poměr vzájemných zápasů vyzníval před duelem ve prospěch srbské světové jedničky 19–4, která vyhrála čtyři z posledních pěti utkání, vyjma finále na Roland Garros 2015.

Vítězem se stal třetí nasazený Wawrinka po téměř čtyřech hodinách hry a čtyřsetovém průběhu 6–7, 6–4, 7–5 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour, když prodloužil sérii finálové neporazitelnosti na jedenáct utkání. Do žebříčku ATP obdržel 2 000 bodů a získal částku 3 500 000 dolarů. Třetím grandslamem kariéry navázal na předchozí triumfy z Australian Open 2014 a French Open 2015.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference 

US Open 2016